Neuf navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Rattlesnake, d'après le nom anglais du serpent à sonnette, parmi lesquels :
 le , un cotre lancé en 1777 ;
 le , un brick revendu en 1786 ;
 le , un sloop de 16 canons lancé en 1791 ;
 le , une frégate de 28 canons lancée en 1822 ;
 le , un torpilleur en service de 1886 à 1910 ;
 le , un destroyer de  qui participe à la Première Guerre mondiale.

Rattlesnake